Огун-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Огун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°41' с. ш. 145°14' в. д..
 Огун-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°57' с. ш. 145°12' в. д..

Примечания

См. также 
 Ого-Кюель
 Огус-Кюель